Хосе Торибио Мерино:
 Мерино, Хосе Торибио (1915—1996) — чилийский адмирал, член военной хунты Пиночета.
 Мерино, Хосе Торибио (1852—1930) — чилийский историк, писатель, дипломат.